Копачинская — женская форма польской шляхетской фамилии Копачинский.
 Копачинская, Ванда Станиславовна (1906—1976) — украинская советская спортсменка (стрельба из лука).
 Копачинская, Патриция Викторовна (род. 1977) — молдавская скрипачка.